Cattedrale di Sant'Anna – chiesa di Belfast (Regno Unito)
Cattedrale di Sant'Anna – chiesa di Las Palmas de Gran Canaria (Spagna)
Cattedrale di Sant'Anna – chiesa di Debrecen (Ungheria)